La cartolina è, solitamente, un cartoncino leggero di forma rettangolare, usato per la corrispondenza.

Corrispondenza
Cartolina postale – cartolina usata per la corrispondenza tramite posta
Cartolina natalizia – cartolina d'auguri natalizia o un biglietto d'auguri natalizio
Cartolina precetto – ordine personale di chiamata (o di richiamata) alle armi
Cartolina QSL – conferma scritta di una comunicazione bi-direzionale tra due radioamatori
Cartolina virtuale – tipo di e-mail

Altro
Cartolina – formato per carta avente le dimensioni di 6,15 x 8,6 cm
Cartolina – passamano, usato soprattutto in passato dalle lavandaie, composto da una striscia di pergamena avvolta a spirale
Cartolina – album del 1979 di Mario Lavezzi
Cartolina – programma televisivo trasmesso dal 1989 al 1994

Pagine correlate
Cartoline

Altri progetti